Norton může být:

 Norton Motorcycle Company – britský výrobce motocyklů
 Norton AntiVirus – antivirový program

příjmení
 Edward Norton (* 1969) – americký herec
 Fletcher Norton (1716—1789) – anglický politik
 Joshua Abraham Norton, známý též jako Jeho císařské veličenstvo Norton I. (1815—1880)
 Kevin Norton (* 1956) – americký perkusionista a hudební skladatel

místopisné jméno
 Norton County – okres ve státě Kansas v USA
 Norton (Kalifornie) – obec v Kalifornii
 Norton (Kansas) – obec v Kansasu
 Norton (Massachusetts) – obec v Massachusetts
 Norton Center (Massachusetts)
 Norton (Ohio) – obec v Ohiu
 Norton (Texas) – obec v Texasu
 Norton (Vermont) – obec ve Vermontu
 Norton (Virginie) – obec ve Virginii
 Norton (Wisconsin) – obec ve Wisconsinu
 Norton Air Force Base – v Kalifornii
 Nortonův záliv – záliv na Aljašce